Saint-Damase peut faire référence à :

Toponymie

()
 Saint-Damase, municipalité des Maskoutains.
 Saint-Damase, municipalité de La Matapédia.
 Saint-Damase-de-L'Islet, municipalité de L'Islet.

Gastronomie 
 Saint-Damase, un fromage québécois.

Homonymie de toponyme